San Fabián (Chili), een gemeente in de Chileense regio Bío-Bío
San Fabian (Pangasinan), een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan